Józefin ist der Name folgender Orte in Polen:

 Józefin (Chełm) in der Woiwodschaft Lublin
 Józefin (Kamień) in der Woiwodschaft Lublin
 Józefin (Rejowiec Fabryczny) in der Woiwodschaft Lublin
 Józefin (Powiat Hrubieszowski) im Powiat Hrubieszowski in der Woiwodschaft Lublin
 Józefin (Urzędów) in der Woiwodschaft Lublin
 Józefin (Zakrzówek) in der Woiwodschaft Lublin
 Józefin (Podlaskie) in der Woiwodschaft Podlachien
 Józefin (Powiat Bielski) in der Woiwodschaft Podlachien
 Józefin (Ujazd) in der Woiwodschaft Łódź
 Józefin (Żelechlinek) in der Woiwodschaft Łódź
 Józefin (Halinów) in der Woiwodschaft Masowien
 Józefin (Jakubów) in der Woiwodschaft Masowien
 Józefin (Korczew) in der Woiwodschaft Masowien
 Józefin (Kotuń) in der Woiwodschaft Masowien
 Józefin (Powiat Wołomiński) in der Woiwodschaft Masowien
 Józefin (Rakoniewice) in der Woiwodschaft Großpolen
 Józefin (Lipiany) in der Woiwodschaft Westpommern

Jozefin ist der Name folgender Orte in der Ukraine:
 Jozefin (Luzk), polnisch-evangelische Siedlung in Wolhynien